GNM est un sigle qui peut signifier :
 Grand Nuage de Magellan, une galaxie naine, satellite de la Voie lactée ;
 Germanisches Nationalmuseum (en français, Musée national germanique), un musée situé à Nuremberg en Allemagne.